Tsåkak kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tsåkak (Jokkmokks socken, Lappland, 736760-169938), sjö i Jokkmokks kommun,  (13,1 ha)
Tsåkak (Jokkmokks socken, Lappland, 737549-163451), sjö i Jokkmokks kommun,  (50,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn